Con trattato anglo-iracheno si intende un trattato bilaterale tra Regno Unito ed Iraq.

Primo dopoguerra 
 Trattato anglo-iracheno del 1922
 Trattato anglo-iracheno del 1926
 Trattato anglo-iracheno del 1927
 Trattato anglo-iracheno del 1930

Secondo dopoguerra 
 Trattato anglo-iracheno del 1948